Division 2 i fotboll 2013 var 2013 års säsong av Division 2 i fotboll, Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar. Divisionen bestod av 72 lag, uppdelade på sex serier med tolv lag i varje serie. I varje serie spelade lagen mot varandra två gånger, hemma och borta, vilket gav 22 omgångar per lag. Det främsta laget i varje serie flyttades upp till Division 1 i fotboll 2014. Tidigare år har de två sista lagen flyttats ur medan det tredje sista laget fått kvala sig kvar, men eftersom antalet lag i Division 2 skall öka från 72 till 84 nästa säsong, så flyttades endast det sista laget ner medan det näst sista gick till kvalspel.

Förklaring

Division 2 Norrland

Skellefteå FF flyttades upp till Division 1 medan Robertsfors IK flyttades ner till Division 3. Alviks IK gick till kvalspel.

Division 2 Norra Svealand

Huddinge IF flyttades upp till Division 1 medan Enköpings SK flyttades ner till Division 3. Västerås IK gick till kvalspel.

Division 2 Södra Svealand

Motala AIK flyttades upp till Division 1 medan Assyriska IF Norrköping flyttades ner till Division 3. Värmbols FC gick till kvalspel.

Division 2 Norra Götaland

IFK Uddevalla flyttades upp till Division 1 medan Götene IF flyttades ner till Division 3. Ytterby IS gick till kvalspel.

Division 2 Västra Götaland

Norrby IF flyttades upp till Division 1 medan Fässbergs IF flyttades ner till Division 3. Högaborgs BK gick till kvalspel.

Division 2 Södra Götaland

Oskarshamns AIK flyttades upp till Division 1 medan Sölversborgs GoIF flyttades ner till Division 3. FK Karlskrona gick till kvalspel.

Kvalspel 

I och med att Division 2 skulle få fler lag till kommande säsong, så gjordes kvalspelet om. Totalt deltog 18 lag i kvalspelet, vilket var samtliga lag som kom på andra plats i sin Division 3-serie samt samtliga lag som kom näst sist i sin Division 2-serie. Lagen delades in i sex grupper med tre lag i varje grupp. Lagen i gruppen mötte varandra en gång, vilket innebar att det spelades två matcher per lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick till Division 2 kommande säsong. Efter varje match hölls en straffsparksläggning, som eventuellt senare skulle kunna användas för att skilja lag på samma poäng, målskillnad, gjorda mål och inbördes möten. Om en straffsparksläggning var onödig för utgången av totaltabellen, hölls den inte.

Gruppindelning
 Grupp 1: Lag från Division 2 Norrland samt Division 3 Norra & Mellersta Norrland
 Grupp 2: Lag från Division 2 Norra Svealand samt Division 3 Södra Norrland & Västra Svealand
 Grupp 3: Lag från Division 2 Södra Svealand samt Division 3 Östra & Södra Svealand
 Grupp 4: Lag från Division 2 Västra Götaland samt Division 3 Nordöstra & Sydöstra Götaland
 Grupp 5: Lag från Division 2 Norra Götaland samt Division 3 Nordvästra & Mellersta Götaland
 Grupp 6: Lag från Division 2 Södra Götaland samt Division 3 Sydvästra & Södra Götaland

Grupp 1 
Källa:

6 oktober 2013: Sandviks IK – IFK Östersund 0–4 (3–4 str)
12 oktober 2013: IFK Östersund – Alviks IK 3–1
19 oktober 2013: Alviks IK – Sandviks IK 1–4

Grupp 2 
Källa:

5 oktober 2013: KB Karlskoga FF – Söderhamns FF 2–4
12 oktober 2013: Söderhamns FF – Västerås IK 5–0
19 oktober 2013: Västerås IK – KB Karlskoga FF 3–3

Grupp 3 
Källa:

13 oktober 2013: IFK Aspudden-Tellus – Betnahrin Suryoye IK 2–3 (3–0 str)
19 oktober 2013: Butnahrin Suryoye IK – Värmbols FC 1–1
26 oktober 2013: Värmbols FC – IFK Aspudden-Tellus 0–1

Grupp 4 
Källa:

13 oktober 2013: IF Haga – IFK Berga 1–1 (2–3 str)
19 oktober 2013: IFK Berga – Högaborgs BK 1–1 (4–5 str)
26 oktober 2013: Högaborgs BK – IF Haga 2–0

Grupp 5 
Källa:

12 oktober 2013: Stenungsunds IF – Lerums IS 1–1 (3–2 str)
19 oktober 2013: Ytterby IS – Stenungsunds IF 1–1 (3–4 str)
26 oktober 2013: Lerums IS – Ytterby IS 1–2

Grupp 6 
Källa:

12 oktober 2013: Nosaby IF – Vinbergs IF 1–0 (5–4 str)
19 oktober 2013: FK Karlskrona – Nosaby IF 5–1 (0–3 str)
26 oktober 2013: Vinbergs IF – FK Karlskrona 2–6

Källor 

Fotboll i Sverige 2013
2013
Fotbollssäsongen 2013